Ivan Golac (slikar), hrvatski slikar
Ivan Golac (nogometaš), hrvatski nogometaš
Ivica Golac, hrvatski nogometaš